Por Balboa pode estar à procura de:
 Vasco Núñez de Balboa - navegador espanhol
 Balboa (moeda) - a moeda do Panamá
 Balboa (Panamá) - cidade do Panamá
 Balboa (Cauca) - cidade da Colômbia (Região Pacífico)
 Balboa (Espanha) - município da província de León, Castela e Leão, Espanha
 Balboa Company, companhia cinematográfica estadunidense da era do cinema mudo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos